Крестьянское восстание в Пфальце () — фрагмент немецкой крестьянской войны в регионе Средний и Верхний Рейн; восстание в Курпфальце и его окрестностях проходило с апреля по июнь 1525 года.

История 
Начало войны немецких крестьян в Западно-Рейнском Пфальце ознаменовалось собранием группы крестьян, так называемого «Хауфе», в Нуздорфе возле Ландау 23 апреля 1525 года.
Пфальцские крестьяне разграбили несколько близлежащих монастырей (в том числе монастырь Орден Святого Иоанна в Хаймбахе около Цайскама и Хёрдта) и замки, прежде чем 6 мая захватить без боя город Нойштадт.
Цель крестьянских групп была основана на «Двенадцати статьях», которые были сформулированы в Меммингене, и 25 000 экземпляров которых были напечатаны. Вторая группа крестьян «Хауфе» образовалась недалеко от Бокенхайма.
В результате Пфальцский имперский князь Людвиг V был вынужден вести переговоры с группами восставших крестьян Гейвейлера и Бокенхайма; переговоры начались 10 мая в Форсте.
Но после того, как были подавлены восстания в Вюртемберге и в Эльзасе, 23 мая Людвиг V — при поддержке войск архиепископа Триера — в битве при Пфеддерсхайме полностью разгромил группы восставших крестьян. В битве погибло около 8000 крестьян.<ref> Миллер, Дуглас (2003).  Armies of the German Peasants' War 1524-26 (Men-at-Arms)' ' Буцело, Горст и другие. (ред.): « Der Deutsche Bauernkrieg» </ref>

 Литература 
 Миллер, Дуглас (2003).  Armies of the German Peasants' War 1524-26 (Men-at-Arms)' ',
 Horst Buzello u. a. (Hrsg.): Der deutsche Bauernkrieg. Schöningh, Paderborn u. a. 1984, ISBN 3-506-99350-X, S. 90ff. (Uni-Taschenbücher — Geschichte 1275)

Примечания 

Крестьянская война в Германии
Конфликты 1525 года